Серрес () — ном у Греції, в периферії Центральна Македонія. Столиця — місто Серрес.

Муніципалітети і комуни 

Номи Греції
Центральна Македонія